Osoby:
 Gerhardt Katsch – niemiecki diabetolog

Zobacz też:
 Teufenbach-Katsch